Tudor Vladimirescu ist der Name folgender Personen:

* Tudor Vladimirescu (um 1780–1821), walachischer Revolutionär

Tudor Vladimirescu ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Tudor Vladimirescu (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Tudor Vladimirescu (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Tudor Vladimirescu (Albești), Dorf im Kreis Botoșani
 Tudor Vladimirescu (Avrămeni), Dorf im Kreis Botoșani
 Tudor Vladimirescu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Tudor Vladimirescu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Tudor Vladimirescu (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Tudor Vladimirescu (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Tudor Vladimirescu (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Tudor Vladimirescu (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea

Tudor Vladimirescu steht für:

 Orden Tudor Vladimirescu, rumänischer Orden
 Uzinele Tudor Vladimirescu, frühere Bezeichnung des Omnibusherstellers Rocar